Дьёрдь Па́ук (; род. 26 октября 1936, Будапешт) — венгерский скрипач, педагог.

Биография 
Паук родился в Будапеште и поступил в Музыкальную академию Ференца Листа в возрасте девяти лет. Обучался у Имре Вальдбауэра в 1945 году. С 1947 по 1949 год он учился у Яноша Темесвари, с 1949 года у Эде Затурецкого, а также у Золтана Кодая. После подавления Венгерского восстания 1956 года не возвращался в Венгрию: в это же самое время началось его триумфальное шествие по европейским скрипичным конкурсам, начиная с первого места на Третьем Международном конкурсе имени Паганини 1956 года (разделившие эту премию Паук и француз Пуле стали первыми в истории лауреатами конкурса, потому что в предыдущие два года первая премия не присуждалась). Далее последовал, среди прочего, первый приз на Международном конкурсе имени Лонг и Тибо в Париже (1959).

С 1961 г. Дьёрдь Паук жил в Лондоне, где годом позже дебютировал в качестве солиста с Лондонским симфоническим оркестром под управлением Лорина Маазеля. В дальнейшем Паук выступал с такими дирижёрами, как Пьер Булез, Геннадий Рождественский, Георг Шолти и др. Он также является профессором лондонской Королевской академии музыки и Винтертурской консерватории.

В репертуаре Паука успешно сочетаются классические произведения (прежде всего, Моцарт и Шуберт) с сочинениями современных композиторов: Лютославского, Пендерецкого, Шнитке и др.

Мемуары 
 Négy húron pendülök. Nyolcvan év emlékei. Budapest, 2016. Park Könyvkiadó. 

Скрипачи Венгрии
Академические музыканты Венгрии
Преподаватели Королевской академии музыки